

Sigle
 CFT – acronimo di Campo di Formazione per Tirocinanti  1° campo dell'iter di formazione capi dell'AGESCI
 CFT – acronimo inglese della teoria dei campi conforme
 CFT – acronimo di Cardio Fit Training, un tipo di allenamento cardiofitness
 CFT – sigla che sta per "contronta" nei saggi e nei testi di studio, come "cfr.".

Codici 
 CFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clifton, Arizona (Stati Uniti)